Shark (2006-2008) – amerykański serial obyczajowy stworzony przez Iana Biedermana.

Światowa premiera serialu miała miejsce 21 września 2006 roku na antenie CBS. Ostatni odcinek serialu został wyemitowany 20 maja 2008 roku. W Polsce serial nadawany jest na kanale Fox Polska.

Opis fabuły 
Serial opowiada o prywatnym i zawodowym życiu Sebastiana Starka (James Woods). Adwokat po szokującej przegranej zostaje szefem Specjalnej Jednostki Dochodzeniowej w biurze Prokuratora Okręgowego Los Angeles.

Obsada 
 James Woods jako Sebastian Stark
 Jeri Ryan jako Jessica Devlin
 Danielle Panabaker jako Julie Stark
 Sophina Brown jako Raina Troy
 Sarah Carter jako Madeleine Poe
 Henry Simmons jako Issac Wright
 Kevin Alejandro jako Danny Reyes
 Samuel Page jako Casey Woodland
 Alexis Cruz jako Martin Allende
 Carlos Gómez jako Manuel Delgado
 Michael Cotter jako Lewis Slocombe
 Kevin Pollak jako Leo Cutler
 Shaun Sipos jako Trevor Boyd
 Ivar Brooger jako Kenneth Woodruff

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2008
Programy telewizji CBS
Seriale telewizyjne osadzone w Los Angeles
Seriale wytwórni 20th Century Fox Television